Мурово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мурово — деревня в Березинском районе Минской области.

Россия 
 Мурово — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области.